Гле́йзер — еврейская фамилия (идиш: «стекольщик», варианты — Гле(й)зеров, Гле(й)зерман).

Известные носители 
 Глейзер, Аврам (род. 1960) — американский бизнесмен и совладелец спортивных команд.
 Глейзер, Бенджамин (1887—1956) — американский сценарист, продюсер, шумовик и режиссёр
 Глейзер, Герш Исаакович (1904—1967) — советский математик и историк математики.
 Глейзер, Григорий Давыдович (1934—2020) — российский математик,.
 Глейзер, Джонатан (род. 1966) — британский кинорежиссёр и клипмейкер.
 Глейзер, Джоэл (род. 1970) — американский бизнесмен и совладелец спортивных команд.
 Глейзер, Илана (род. 1987) — американская комедиантка, актриса и сценаристка.
 Глейзер, Малкольм (1928—2014) — американский бизнесмен, владелец ряда спортивных команд.
 Глейзер, Милтон (1929—2020) — американский графический дизайнер, создатель журнала «New York Magazine».
  (1923—2019) — американский социолог, профессор Гарвардского Университета.
 Глейзер, Пол Майкл (род. 1943) — американский киноактёр и кинорежиссёр, продюсер.
 Глейзер, Раймундо (1941—1976?) — аргентинский кинорежиссёр.
 Глейзер, Сэмюэль (1923—2012) — американский предприниматель.
 Глейзер, Эдвард (род. 1967) — американский экономист.
 Глейзер, Эстер (род. 1926) — американская скрипачка.
  (род. 1942) — американский актёр.

См. также 
 Глезер
 Глазер